El término Yasna puede hacer referencia a:

 Yasna Haptanhaiti, prosa litúrgica, parte antigua del Avesta, texto sagrado del Zorotraísmo;
 Yasna Provoste, profesora y política chilena; o
 Yasna Polyana, pueblo en el municipio de Primorsko, en la Provincia de Burgas, en el sudeste de Bulgaria.

Nombres femeninos